Xander P. Lindasnalgas (Xandir P. Wifflebottom en inglés) es uno de los personajes ficticios protagonista de la serie La casa de los dibujos. Es un joven aventurero de videojuegos gay de 19 años, creado por Matt Silverstein, que aparece en la serie de la MTV desde el primer episodio, Tina Caliente, en el año 2004. Su voz original es de Jack Plotnick. Fue doblado en México por Eduardo Garza.

Descripción del personaje 

Xander es un esbelto joven de piel morena con cabello rubio y ojos azules. Viste al estilo de las heroínas de la ficción fantástica: con una chaquetilla con hombreras que sólo le cubre el pecho, botas altas y brazaletes en todo el antebrazo, siendo todas sus prendas verdes. El resto de su cuerpo queda desnudo, únicamente cubierto con un cinturón negro que sujeta un pequeño taparrabos, en varios episodios se puede notar que tiene ambos pezones perforados. Es la parodia de Link de la saga de videojuegos The Legend of Zelda, por lo que se usa frecuentemente para caricaturizar ese juego, y los demás videojuegos de lucha y ficción fantástica. 

Se caracteriza por ser un chico muy amanerado, afeminado y sensible y desde el tercer episodio (Gay Bash) es abiertamente gay. A diferencia de los otros personajes de la serie es simpático, amable y nunca es grosero con sus compañeros. (a excepción del episodio de la lámpara mágica)

Historia del personaje 

En el inicio de la serie se presentó al personaje como un héroe de acción que había dedicado su vida a una contienda interminable para rescatar a su novia, que había sido raptada por un malvado hechicero. Lo que contrastaba con su comportamiento en el comienzo del encierro en la casa de los dibujos animados: era afeminado, con voz atiplada y gritona, tímido y de lágrima fácil. Lulú d'Cartón le acosa sexualmente pero Xandir la rechaza horrorizado. Las chicas de la casa le hacen darse cuenta de que es homosexual y organizan una fiesta gay para que lo acepte. Después de la fiesta Xandir llama por teléfono a su novia para decirle que ha descubierto que es gay pero que seguirá intentando salvarla, pero ella lo abandona. Al quedarse sin propósito en su vida Xandir tiene una crisis de identidad e intenta suicidarse. La Princesa Clara le ofrece la posibilidad de dejar de ser gay mediante un deseo del Genio de la lámpara, pero el genio considera que es una petición ofensiva y se niega a concedérselo, en cambio le confiesa que él también es gay y se hacen novios. Entonces el hechicero rapta al genio con lo que Xandir vuelve a tener un propósito para su vida: rescatar a su novio, muere en el final de la película por una bomba que puerquisimo activa.

Enlaces externos 

Descripción de la serie y los personajes en Anima-t 
Perfil y fotos de Xander (en inglés)

LGBT ficticios
Personajes de Drawn Together